Il singolare dell'Open Gaz de France 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Julie Halard-Decugis ha battuto in finale 7–5, 7–6 Iva Majoli.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Iva Majoli (finale)
  Anke Huber (quarti di finale)
  Magdalena Maleeva (semifinali)
  Mary Pierce (secondo turno)

 Jana Novotná (primo turno) 
 Martina Hingis (secondo turno) 
 Nathalie Tauziat (secondo turno) 
 Helena Suková (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 1996